Андрияново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Андрияново — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Андрияново — деревня в Чашникском районе Витебской области.

Россия 
 Андрияново — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Андрияново — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Андрияново — деревня в Верещагинском районе Пермского края.